Юбер Фурнье (; род. , Рьом, Франция) — французский футболист и тренер. С июня 2017 года — технический директор сборной Франции.

Карьера игрока 
С 1993 по 1996 год выступал за «Генгам». В сезоне 1994/95 занял с командой второе место в Лиге 2.

В 1996—1998 выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию».

С 1998 по 2000 играл в лионском «Олимпике».

В 2000-м году вернулся в «Генгам» и играл там до 2002-го года.

Карьера тренера 
В сезоне 2009/10 работал тренером в «Реймсе». С 2010 по 2014 год занимал пост главного тренера команды. В свой первый сезон работы главным тренером (2010/11) занял с командой 10-е место в Лиге 2. В следующем сезоне клуб занял 2-е место и вышел в Лигу 1. В чемпионате 2012/13 «Реймс» боролся за выживание в Лиге 1 и, в итоге, задачу выполнил. Сезон команда завершила на 14-м месте. В чемпионате 2013/14 команда заняла 11-е место.

Летом 2014 года возглавил лионский «Олимпик». В свой дебютный сезон занял с командой 2-е место в чемпионате. В Лиге чемпионов 2015/2016 «Лион» попал в одну группу с российским «Зенитом», испанской «Валенсией» и бельгийским «Гентом». Французы заняли последнее, четвёртое, место в группе и не смогли выйти в весеннюю стадию еврокубков. 24 декабря 2015 года покинул свой пост. На момент ухода, команда занимала в чемпионате 9-е место после 19-ти туров.

Карьера функционера 
Летом 2017 года стал техническим директором сборной Франции.

Достижения

В качестве игрока 
 «Генгам»
 Вице-чемпион Лиги 2 (1): 1994/95.

В качестве тренера 
 «Реймс»
 Вице-чемпион Лиги 2 (1): 2011/12.

 «Олимпик Лион»
 Вице-чемпион Лиги 1 (1): 2014/15.

Тренерская статистика 
Данные откорректированы по состоянию на 25 декабря 2015

Примечания 

Футболисты Франции

Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Руан»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Реймс»
Тренеры ФК «Олимпик Лион»